Долговой кризис — это общий термин для ситуации, когда государственный долг существенно растёт, по отношению к налоговым доходам, он часто применяется к странам Латинской Америки 1980-х, и к США и Европейскому Союзу с середины 2000-х годов.

Текущие и недавние кризисы долга

Европа 
 Европейский долговой кризис
 Долговой кризис в Греции
 Ирландский финансовый кризис
 Португальский экономический кризис

Латинская Америка 
 Аргентинская реструктуризация долгов
 Латиноамериканский долговой кризис

Северная Америка 
 Потолок федерального долга и возможность дефолта США (2011)

См. также 
 Долг
 Государственный долг
 Список стран по кредитному рейтингу
 Список стран по государственному долгу
 Валютный суверенитет
 Суверенный дефолт
 Государство

Примечания

Литература 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. гл. Глобальный долговой кризис 80-х годов, Учебник/Под ред. Л. Н. Красавиной. — 2-е изд., — М.: Финансы и статистика, 2000.